Exposició (esdeveniment), exhibició d'objectes de diversa temàtica.
 Exposició d'art, exhibició d'obres d'art
 Exposició universal, esdeveniment de gran envergadura celebrat per tot el món des de la segona meitat del 
 Exposició (fotografia), temps que el material fotosensible és exposat a la llum
 Exposició (medi), situació respecte a alguns elements del medi, com ara el clima o malalties
 L'Exposició (barri de València)